Jméno a příjmení Josef Krejsa má více nositelů:

 Josef Krejsa (malíř) (1896–1941) – český malíř a grafik
 Josef Krejsa (politik) (1946–???) – český politik SPR-RSČ, poslanec FS a PSP